

Objets 
 Un flambeau : une torche de résine ou une bougie à plusieurs mèches ;
 par métonymie, un chandelier.

Biologie 
 Le Flambeau ou Dryas iulia, un papillon.

Toponymie, hydronymie 
 Flambeau, un sommet des Alpes grées.
 Flambeau, une rivière qui coule dans le Wisconsin.
 Lac du Flambeau, une ville du Wisconsin ;
 Lac du Flambeau-CDP, une zone de recensement de cette ville.

Œuvres, artistes 

 Couch Flambeau, un groupe de musique du Wisconsin.
 Le Flambeau, un périodique français illustré publié durant la Première Guerre mondiale.
 Le Flambeau, recueil de nouvelles fantastiques d'Agatha Christie.
 Le Flambeau : Les aventuriers de Chupacabra, deuxième saison de la série télévisée La Flamme, diffusée sur Canal+.
 La Course du flambeau, une pièce de théâtre de Paul Hervieu.
 La Flèche et le Flambeau, film américain de 1950.
 Le Flambeau dans l'oreille (Die Fackel im Ohr), deuxième tome de l’autobiographie d’Elias Canetti.
 Un flambeau, Jeannette, Isabelle, chant de Noël provençal.

Personnages 
 , personnage de fiction dans l’œuvre de G. K. Chesterton. 
 Flambeau, une luciole dans le film Clochette et l'Expédition féerique de Disney.
 Flambeau C, un cheval sportif né en 1971 et mort en 2003.